Хібія — місцевість в Токіо, Японія.
Лінія Хібія — лінія Токійського метро.